Xaignabouli – prowincja w Laosie
 Muang Xaignabouli – miasto w Laosie